Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Nicole Arendt e Manon Bollegraf 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Martina Hingis /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Lindsay Davenport /  Jana Novotná (quarti di finale)
 Larisa Neiland /  Helena Suková (semifinali)
 Mary Joe Fernández /  Lisa Raymond (quarti di finale)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (finale)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (primo turno)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (terzo turno)

 Katrina Adams /  Lori McNeil (terzo turno)
 Nathalie Tauziat /  Linda Wild (terzo turno)
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (terzo turno)
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (semifinali)
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (terzo turno)
 Amy Frazier /  Kimberly Po (terzo turno)
 Chanda Rubin /  Brenda Schultz (terzo turno)
 Kristie Boogert /  Irina Spîrlea (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1997